Hortenzia (növénynemzetség)
 Hortenzia (keresztnév)